Numele de „Chios” se poate referi la:
Chios, oraș în Marea Egee
Chios, insulă în Marea Egee